Нурлатское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Нурлатское сельское поселение — в Буинском районе Республики Татарстан.
 Нурлатское сельское поселение — в Зеленодольском районе Республики Татарстан.